Kevin Moore – tastierista statunitense
Kevin Moore – atleta australiano
Kevin Moore – calciatore britannico